Рагнарссон () — шведская фамилия:

 Рагнарссон, Маркус (род. 1971) — шведский хоккеист и тренер.
 Рагнарссон, Юлия (род. 1992) — шведская актриса.